Еоліда — область в Малій Азії.
 Еолія () — острів, царство вітрів Еола.
 Еолія — дочка іолського царя Амітаона, дружина Калідона.